Morbus kan avse:

 Dimension X (Morbus) – en fiktiv planet i serien Teenage Mutant Ninja Turtles